En sociología, el anglicismo backlash se refiere a una fuerte reacción adversa a una idea, movimiento o producto.

El término también puede referirse a:
 Backlash, nombre de dos personajes de cómic del universo Wildstorm:
 Backlash (Marc Slayton);
 Backlash (Jodi Slayton);
 Backlash, grupo de presión británico contrario a la ley de 2008 que criminalizaba la posesión de «pornografía extrema»;
 WWE Backlash, evento anual de lucha libre profesional.